Марія Саксен-Альтенбурзька (1818—1907) — донька герцога Саксен-Альтенбургу Йозефа та вюртемберзької принцеси Амелії, дружина останнього короля Ганноверу Георга V.
 Марія Саксен-Альтенбурзька (1845–1930) — донька принца Саксен-Альтенбурзького Едуарда та принцеси Ройсс-Ґряйцької Луїзи, дружина князя Шварцбург-Зондерсгаузену Карла Ґюнтера.
 Марія Саксен-Альтенбурзька (1854—1898) — донька герцога Саксен-Альтенбургу Ернста I та принцеси Ангальт-Дессау Агнеси, дружина прусського принца Альбрехта.
 Марія Саксен-Альтенбурзька (1888—1947) — донька принца Саксен-Альтенбурзького Альберта та прусської принцеси Марії, дружина принца Ройсс цу Кьостриць Генріха XXXV.